Сорокопутовая котинга () — южноамериканский вид воробьинообразных птиц из семейства титировых (Tityridae). Длина тела — 17—18 см. Населяют птицы тропические и субтропические низменные влажные леса и горные влажные леса на северо-востоке Бразилии, на высотах до 1800 метров над уровнем моря.

Самец имеет оливково-зелёное оперение брюшка и груди; голова и лоб чёрные; горло ярко-жёлтое; перья вокруг груди и с боков брюшка оливково-зелёные с чёрным окаймлением. У самки лоб и голова оливкового цвета. Все молодые птицы имеют окрас оперения как у взрослой самки, но с рыжими крапинками на крыльях.

Ранее вид разделялся на 4 подвида, но на февраль 2018 года все они кроме номинативного (L. e. buckleyi, L. e. cadwaladeri, L. e. venezuelense) выделены в другой вид — .

Примечания 

Титировые

Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1823 году